Wicehrabiowie Maugham 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1939–1958: Frederic Herbert Maugham, 1. wicehrabia Maugham
 1958–1981: Robert Cecil Romer Maugham, 2. wicehrabia Maugham

Maugham